Tenisový turnaj WTA Bell Challenge 2012 se konal ve dnech 11. až 17. září v kanadském Québecu, v hale na koberci. Odměny činily 220 000 USD. Turnaj byl součástí kategorie WTA International Tournaments.

Premiérový titul na okruhu WTA získala Belgičanka Kirsten Flipkensová, když ve finále zdolala Češku Lucii Hradeckou 6–1, 7–5.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Dominika Cibulková (1. kolo)
  Yanina Wickmayerová (2. kolo)
  Mona Barthelová (semifinále)
  Aleksandra Wozniaková (2. kolo, skreč)
  Romina Oprandiová (1. kolo)
  Barbora Záhlavová-Strýcová (čtvrtfinále)
  Petra Martićová (2. kolo)
  Lucie Hradecká (finále)

Jiná forma účasti v turnaji 
Následující hráčky získaly divokou kartu do hlavní soutěže dvouhry:
  Eugenie Bouchardová
  Dominika Cibulková
  Yanina Wickmayerová

Následující hráčky si zajistily účast v hlavní soutěži z kvalifikace:
  Lauren Davisová
  Heidi El Tabakhová
  Kristina Mladenovicová
  Maria Sanchezová
  Jessica Pegulaová – jako šťastná poražená

Odhlášení 
z dvouhry
  Sofia Arvidssonová
  Marina Erakovicová
  Camila Giorgiová (onemocnění)
  Christina McHaleová (onemocnění)
  Virginie Razzanová

Skrečování 
z dvouhry
  Anna Tatišviliová (zádové zranění)
  Aleksandra Wozniaková (zranění pravého ramena)

Pavouk

Finálová fáze

Čtyřhra

Nasazené páry 
  Alicja Rosolská /  Heather Watsonová (finále)
  Līga Dekmeijereová /  Petra Martićová (1. kolo)
  Tatjana Maleková /  Kristina Mladenovicová '(vítězky)
  Lindsay Leeová-Watersová /  Megan Moultonová-Levyová (1. kolo)

Pavouk

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2012
Tenisový turnaj v Quebecu